

Persone 
 Anna Sofia Reventlow (1693-1743) – regina danese
 Axel Reventlow (1894-1955) – regista e scrittore danese
 Christian Detlev Reventlow (1671-1738) – diplomatico e militare danese
 Christine Armgard Reventlow (1711-1779) – nobildonna danese
 Conrad von Reventlow (1644-1708) – politico e giudice danese
 Ernst zu Reventlow (1869-1943) – militare e giornalista tedesco 
 Eugen Reventlow (1798-1885) – politico e diplomatico danese
 Franziska zu Reventlow (1871-1918) – scrittrice, pittrice e traduttrice tedesca
 Lance Reventlow (1936-1972) – pilota automobilistico statunitense
 Lüder Reventlow (1470-1547) – medico e astrologo tedesco

Storia di famiglia 
 Reventlow – famiglia aristocratica danese occupante il titolo comitale